Beatriz de Sicilia (1252 - 17 de noviembre/12 de diciembre de 1275) fue la emperatriz consorte de Felipe de Courtenay, emperador titular latino de Constantinopla.

Familia 

Fue hija de Carlos I de Sicilia y Beatriz de Provenza. También fue la hermana mayor de Carlos II de Nápoles.

Sus abuelos paternos fueron Luis IX de Francia y Blanca de Castilla. Sus abuelos maternos fueron Ramón Berenguer IV de Provenza y Beatriz de Saboya.

Matrimonio 

Bajo el tratado de Viterbo (27 de mayo de 1267), Balduino II de Courtenay transferió gran parte de sus derechos sobre el Imperio latino a Carlos I. Carlos iba a confirmar en su poder Corfú y algunas ciudades de Albania. También tuvo el dominio sobre el Principado de Acaya y la soberanía de las islas del Egeo, con excepción de aquellos en poder de Venecia y Lesbos, Quíos, Samos, y Amorgos.

El mismo tratado organizó el matrimonio de Felipe de Courtenay, heredero del Imperio latino, y Beatriz, la segunda hija de Carlos. Si el matrimonio no tenía hijos, los derechos de Felipe serían heredados por Carlos I. Beatriz era de aproximadamente quince años de edad en el momento de su compromiso.

El 15 de octubre de 1273, Beatriz y Felipe se casaron en Foggia. La novia tenía veintiún años de edad y el novio treinta. Su suegro murió días después. Felipe fue proclamado emperador con Beatriz como su emperatriz. Su única hija conocida, Catalina de Courtenay, nació el 25 de noviembre de 1274.

Beatriz murió a finales de 1275. Su marido la sobrevivió por ocho años, pero nunca se volvió a casar.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
Her profile in "Medieval Lands" by Charles Cawley

Emperatrices latinas de Constantinopla
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Andría
Nobles italianas del siglo XIII